Théophile est un nom propre théophore utilisé comme prénom ou comme nom de famille ou comme toponyme qui peut désigner :

Prénom 
Théophile est un prénom masculin, qui a pour variante ou diminutif  et Théophyle, et pour formes féminines Théophila et Théophilia.

De nombreux saints ont porté ce prénom ce qui fait autant de fêtes à souhaiter aux porteurs de ce prénom...

Étymologie 
Du grec Θεόφιλος, Theophilos « qui aime Dieu » ou « qui est aimé de Dieu ».

Personnes portant ce prénom

Personnages profanes 
 Théophile, jurisconsulte byzantin du 
 Théophile d'Édesse, astrologue, historien et traducteur syrien du 
 Théophile, empereur byzantin de 829 à 842
 Théophile de Viau, poète et dramaturge français (°1590 - †1626)
 Théophile Bra, sculpteur français (°1796 - †1863)
 Théophile Gautier, écrivain français (°1811 - †1872)
 Théophile Bourgeois, architecte français (°1858 - †1930).

 Pour voir tous les articles concernant les personnes portant ce prénom, consulter la liste générée automatiquement pour Théophile.

Bible et religion 
 Théophile, personnage du Nouveau Testament auquel s'adressent l'Évangile selon Luc et les Actes des Apôtres
 Théophile l'Indien, évêque arien du 
 Théophile, patriarche d'Alexandrie de 385 à 412
 Théophile le Prêtre (Presbyter), moine allemand de la fin du 
 Théophile le Myroblyte (1460-1548), vénérable de l'Église orthodoxe
 Théophile Mbemba,  noir du Congo-Brazzaville et de l'AEF (°1917 - †1971)

Saints catholiques et orthodoxes 
 Théophile de Césarée, évêque de Césarée, mort vers 200 ; fêté le 5 mars.
 Zénon et Théophile, soldats romains morts en 251 ; fêtés le 1er juin.
 Théophile de Libye, martyrisé au  avec saint Hellade ; fêté le 8 janvier.
 Théophile d'Adana ou le Pénitent,  ; fêté le 4 février.
 Théophile, moine persécuté durant le premier iconoclasme (mort en 750) ; fêté le 2 octobre.
 Théophile le Jeune, militaire byzantin prisonnier des musulmans, martyrisé en 792 ; fêté le 30 janvier.
 Théophile d'Antioche ; fêté le 13 octobre pour les catholiques et le 6 décembre pour les orthodoxes.
 Théophile l'Avocat ; fêté le 6 février.
 Théophile d'Égypte, moine ; fêté le 2 décembre.
 Théophile de Corte  (+1740), moine franciscain ; fêté le 19 mai.

Saints orthodoxes 
 Théophile d'Éphèse, métropolite ; fêté le 25 septembre.
 Théophile de Zante, marin livré par son capitaine aux musulmans lors d’une escale à Chio, martyrisé en 1635 ; fêté le 24 juillet.
 Théophile de Louga (+ 1412) de Louga et Omoutch en Russie ; fêté le 29 décembre. 
 Théophile des Grottes de Kiev ( et ), de la Laure des Grottes de Kiev ; fêté le 29 décembre.

Nom de famille 
 Steeve Théophile (°1980), joueur de football français.

Toponyme 
 Saint-Théophile, une municipalité dans la municipalité régionale de comté de Beauce-Sartigan au Québec (Canada), située dans la région administrative de Chaudière-Appalaches.
 Saint-Théophile, nom de la municipalité québécoise de Lac-à-la-Tortue avant 1981.

Notes et références 

Homonymie de prénom
Theophile
Nom théophore